И́горь Бондаре́вский:
 Бондаревский, Игорь Борисович (род. 1956) — российский поэт, один из основателей поэтической группы «Заозёрная школа».
 Бондаревский, Игорь Захарович (1913—1979) — русский советский шахматист, международный гроссмейстер.